Теорема Вайнберга о спиральности — утверждение о связи между видом неприводимого представления группы Лоренца безмассового поля и спиральностью его квантов. Доказана С. Вайнбергом в 1964 г.

Формулировка 
Если неприводимое безмассовое поле задаётся представлением группы Лоренца , то кванты его – это безмассовые частицы спиральности .

Примечания

Литература 
 

Безмассовые частицы
Физика элементарных частиц
Квантовая теория поля
Вайнберга